Die schwarze Mühle steht für:

 Die schwarze Mühle (Film), deutsche Literaturverfilmung von Celino Bleiweiß (1975)
 Die schwarze Mühle (Roman), Jugendbuch von Jurij Brězan (1968)

Siehe auch:
 Krabat
 Schwarzmühle
 Schwarzenmühle